

Geografia
Francia
Murs – comune del dipartimento dell'Indre
Murs – comune del dipartimento della Vaucluse
Mûrs-Erigné – comune del dipartimento del Maine e Loira 
Murs-et-Gélignieux – comune del dipartimento dell'Ain

Persone
Murs, pseudonimo di Nick Carter (1978) – rapper statunitense
Guilhem de Murs o de Mur (fl. 1268-1274–...) – trovatore occitano
Olly Murs (1984) – cantautore britannico